McGillicuddy ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius McGillicuddy (1862–1956), bekannt unter dem Rufnamen Connie Mack, US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer
 Cornelius McGillicuddy III (* 1940), bekannt unter dem Rufnamen Connie Mack III, US-amerikanischer Politiker
 Cornelius McGillicuddy IV (* 1967), bekannt unter dem Rufnamen Connie Mack IV, US-amerikanischer Politiker
 Daniel J. McGillicuddy (1859–1936), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 McGillicutty